Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Johan Anderson che ha battuto in finale Kim Bong-Soo 7-5, 3-6, 6-4.

Teste di serie 

 Zeeshan Ali (quarti di finale)
 Johan Anderson (Campione)
 Nick Brown (semifinali)
 Steve Guy (quarti di finale)

 James Turner (primo turno)
 Paul Wekesa (primo turno)
 Kim Bong-Soo (finale)
 Russell Barlow (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Challenger 1989